

Geografia 
 Wees – comune dello Schleswig-Holstein, in Germania

Persone 
 Bart van Wees – docente e fisico olandese specializzato in nanoscienze
 Frances Shelley Wees – docente e scrittrice statunitense
 Zoe Wees – cantante tedesca